Stara Odra, to jedna z odnóg rzeki Odra we Wrocławiu, ukształtowana w wyniku prowadzanych we wrocławskim węźle wodnym inwestycji hydrotechnicznych. Stara Odra jest elementem drogi wodnej Wrocławski Szlak Miejski (Szlak żeglugowy śródmiejski, Droga Wielkiej Żeglugi). Początek tej odnogi zlokalizowany jest w 250,1 km biegu rzeki.

Historia 

Obecny kształt tego kanału jest zasadniczo wynikiem XVIII-wiecznej regulacji i późniejszych dwóch wielkich inwestycji hydrotechnicznych prowadzonych we Wrocławiu pod koniec XIX w. i na początku wieku XX w ramach przebudowy drogi wodnej na rzece Odra prowadzącej do i przez miasto, oraz budowy i modernizacji systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.

Wielka powódź, która w 1736 dokonała ogromnych zniszczeń w mieście i jego okolicach, dała początek myśli uregulowania rzeki Odry i zabezpieczenia przyległych do niej terenów przed powodzią. W tym celu utworzono w 1746 roku Inspektorat Budownictwa Wodnego i Nadrzecznego we Wrocławiu, którego obowiązki przejął następnie powołany w 1783 Zarząd Regulacji Rzeki Odry. W ich gestii leżało przekształcenie Odry w wielką arterię transportową oraz zabezpieczenie miejscowości nadrzecznych i użytków rolnych przed skutkami powodzi. Planowano prace nad uregulowaniem biegu rzeki, które miały polegać na wyprostowaniu jej biegu i wzmocnieniu brzegów. Projektowane prace inżynierskie wiązały się ze zmianami hydrologicznymi, a jednocześnie własnościowymi zarówno w samym mieście, jak i jego okolicach.

Regulację przeprowadzono w latach 1792–1794. W wyniku tych prac osady Kletschkau (Kleczków i Rosenthal (Różanka) wraz z Polinke(Polanka), które wszystkie dotąd leżały na prawym brzegu Starej Odry, zostały rozdzielone: Różanka z Polanką są nadal na prawym brzegu, a Kleczków znalazł się na lewym.

Inwestycja przeprowadzona w latach 1892–1897 to budowa nowego szlaku żeglugowego, głównie pod kątem możliwości przewozu drogą wodną materiałów masowych, szczególności węgla z Górnego Śląska. W tym celu, częściowo istniejącym wcześniej korytem, służącym do odprowadzenia wód wezbraniowych i powodziowych, a częściowo nowym Kanałem Miejskim przeprowadzono nową drogę wodną. W tym czasie na korycie Starej Odry wybudowano dwa jazy piętrzące wodę: Jaz Szczytniki w początkowym biegu kanału, tj. 0,10 km jego biegu, piętrzący wodę na potrzeby Śluzy Szczytniki, położonej w nowym przekopie wykonanym dla potrzeb żeglugi, oraz Jaz Psie Pole, w 2,90 km biegu tej odnogi Odry, piętrzący wodę na potrzeby Śluzy Miejskiej, położonej na Kanale Miejskim. Drugą wielką inwestycją w tym zakresie była budowa w latach 1913–1917, nowych kanałów: Kanału Powodziowego, Kanału Żeglugowego i Kanału Różanka. W wyniku tej przebudowy w korycie Starej Odry powstał Jaz Różanka, dla potrzeb Śluzy Różanka, położonej na nowo wybudowanym Kanale Różanka.

Przebieg 
Przebieg Starej Odry jest następujący:
 początek – Górna Odra Wrocławska
 na lewym brzegu – połączenie z Przekopem Szczytnickim (ze Śluzą Szczytniki)
 na lewym brzegu – odejście Kanału Miejskiego (ze Śluzą Miejską)
 na prawym brzegu – połączenie z Kanałem Powodziowym
 na prawym brzegu – połączenie z Kanałem Żeglugowym
 na prawym brzegu – odejście Kanału Różanka (ze Śluzą Różanka)
 na lewym brzegu – połączenie z Kanałem Miejskim
 na prawym brzegu – połączenie z Kanałem Różanka
 na lewym brzegu – połączenie z Dolną Odrą
 koniec – Dolna Odra Wrocławska.

Przez Starą Odrę przerzucone są następujące przeprawy mostowe:
 Most Zwierzyniecki (drogowy), 1,0 km,
 Most Szczytnicki (drogowy), 1,7 km,
 Mosty Warszawskie (drogowy), 3,8 km,
 Kolejowy Most Warszawski (kolejowy), 4,1 km,
 Mosty Trzebnickie (drogowy), 5,4 km,
 Mosty Osobowickie (drogowy), 6,0 km.

Stara Odra od Kanału Miejskiego rozdzielona jest dużą groblą. Na jej koronie biegnie Ulica Pasterska. Pomiędzy Mostami Trzebnickimi a Mostami Osobowickimi, na szerokiej terasie od strony Starej Odry, położone jest Kąpielisko Różanka. Na groblę oddzielającą Starą Odrę od Kanału Różanka nie ma ogólnodostępnego dojścia.

Zobacz też 
 Wrocławski węzeł wodny
 Odrzańska Droga Wodna
 Drogi wodne we Wrocławiu
 Kanały wodne we Wrocławiu
 Mistrzostwa Świata Kobiet w Wędkarstwie Spławikowym (2018)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Stara Odra na stronie Wratislaviae Amici (dostęp 2009-11-18)
 Stara Odra w Wikimapii (dostęp 2009-11-18)

Kanały wodne we Wrocławiu